Dmitrij Miedwiediew (1898–1954) – radziecki dowódca oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej, pułkownik NKWD, Bohater Związku Radzieckiego
 Dmitrij Miedwiediew (1918–1992) – radziecki dowódca wojskowy, pilot wojskowy 
 Dmitrij Miedwiediew (ur. 1965) – rosyjski polityk, prawnik, działacz państwowy, prezydent Federacji Rosyjskiej
 Dmitrij Miedwiediew (ur. 1967) – hokeista, trener